Okręty US Navy o nazwie USS  "West Virginia", pochodzącej od stanu Zachodnia Wirginia:
Pierwszy USS "West Virginia" (ACR-5) był krążownikiem typu Pennsylvania.
Drugi USS "West Virginia" (BB-48) był pancernikiem typu Colorado
Trzeci USS "West Virginia" (SSBN-736) jest okrętem podwodnym typu Ohio

West Virginia